Il caso Thomas Crown (The Thomas Crown Affair) – film del 1968 diretto da Norman Jewison
 Gioco a due (The Thomas Crown Affair) – film del 1999 diretto da John McTiernan